«Пока никто не умер» — второй студийный альбом российской рэп-группы Ю.Г., выпущенный 5 февраля 2004 года на лейбле Respect Production.

Альбом посвящается памяти Алексея «Грюндига» Перминова (1975—2000). Альбом был записан в 2003 году на московской студии M.Y.M. Recordz. В записи альбома приняли участие рэперы Эл Соло, Каста, Змей, Карандаш и Сир Джей, а также R&B-исполнитель Рива. Альбом был спродюсирован К.И.Т.'ом при содействии Dj Длии, DJedi Хобот, Шым, Эл Соло, Лигалайз, Ян И.С., Димастый и Максим Осокин.

Презентация альбома состоялась 5 февраля 2004 года в московском клубе «Downtown». Помимо самих «Южных Головорезов» (без «Мака») на концерте выступило много их друзей: Лигалайз, D.O.B., Карандаш, Da B.O.M.B., Big Black Boots, На Грани, DJ Хобот. Каждому купившему билет на акцию бесплатно вручили аудиокассету с новым альбомом.

Запись альбома 
Работа над вторым альбомом началась в 2001 году, когда группа была подписана на лейбл RAP Recordz. К началу 2002 года было записано около десяти новых треков, которые впервые были исполнены на концерте «‎Это только начало» 24 февраля 2002 года, где также выступили группы Nonamerz и Da B.O.M.B.. Выпуск нового альбома под названием «Пока никто не умер» изначально был запланирован на май 2002 года, но позже был отложен на конец года. В середине декабря 2002 года группа Ю.Г. подписывает контракт с компанией «Respect Production» на выпуск второго альбома и на дальнейшую работу группы на лейбле Respect Production. Альбом был полностью перезаписан в течение 2003 года, поскольку «рэперы решили, что качество альбома их не устраивает».

Несмотря на то, что автором практически всех текстов группы Ю.Г. был Макъ, Винт сам написал свои куплеты для трёх песен с альбома «Пока никто не умер» (2004): «Бьётся сердце», «Культуре посвящаю» и «Родителям».

В песнях группы затрагивался широкий круг вопросов: деградация современного социума («Три хороших девочки»), самопознание («Зеркала»), смысл человеческой жизни («Холоднокровные», «Пока никто не умер»), политический протест («Игры патриотов»), бытописание жизненных ситуаций («Мутно», «Гастрольная»).

Обложку для альбома, дом и арка, снимали по адресу Бережковская набережная, 17 в Москве. Остальные локации, на которых изображены крупные планы — портреты участников групп, — часть их снята во дворе этого же дома. В окончательный буклет попали и фотографии, сделанные на улице Трофимова в районе станции метро «Автозаводская». Там родились и выросли Андрей Кит и ещё один из участников группы. Часть снимков сделана около метромоста возле метро «Коломенская».

В 2005 году в интервью для рэп-портала Rap.Ru главный текстовик группы, Мак, оказался недоволен результатом:

Видеоклип 
Главной песней на альбоме считалась «Игры патриотов» и именно на неё изначально планировалось снять видеоклип, но позже фаворитом стала песня «Остаюсь таким же», клип на которую попал в ротацию на «MTV Россия» 8 декабря 2003 года. В песне «Остаюсь таким же» каждый из участников коллектива говорил о своём видении того, как можно жить в сложившейся ситуации. Макъ не стал сниматься в клипе, потому что «он уже принял решение уйти из группы».

Приём критиков 
В 2005 году альбом «Пока никто не умер» победил в номинации «Лучший хип-хоп альбом 2004 года» на второй ежегодной церемонии Hip-Hop.Ru Awards 2004 по результатам голосования пользователей сайта Hip-Hop.Ru.

В 2005 году второй альбом группы Ю.Г. был назван сайтом Respect Production лучшим рэп-альбомом 2004 года.

В 2007 году альбом был назван порталом Rap.ru одним из главных альбомов русского рэпа 2004 года

В 2007 году альбом был назван российским изданием журнала Billboard одним из самых совершенных альбомов в истории отечественного хип-хопа, добавив, что в «Дёшево и сердито» больше молодой дерзости, а в «Пока никто не умер» — профессионализма.

Список композиций 

 Запись, сведение и TAPE-мастеринг: Ян И.С. на студии M.Y.M. Recordz, Москва
 Исполнительный продюсер: Аркадий Слуцковский
 Исполнительный со-продюсер: Bugs (Виктор Абрамов)
 Дизайн: Барбанель
 Фотографии: Алексей Седов

Чарты и ротации 
В 2003 году песни «Родителям», «Ещё один день. Часть 2», «Пока никто не умер», «Игры патриотов», «Три хороших девочки», «Сделай вдох» и «Новый раунд/Свежая кровь» группы Ю.Г. прозвучали в хип-хоп передаче «Фристайл» на «Нашем Радио».

По данным интернет-проекта Moskva.FM, 5 песен группы Ю.Г. были в ротации нескольких российских радиостанций с 2007 по 2011 год: «Ещё один день. Часть 2» — на «Радио NEXT» (2007—2011), «Остаюсь таким же» — на «ЮFM» (2010—2011), «Пока никто не умер» — на «Радио NEXT» в 2007 году, «Родителям» — на «Радио NEXT» и «DFM» в 2008 году и «Глядя вверх» — на «Радио NEXT» в 2007 году. При этом песня «Ещё один день. Часть 2» (Nonamerz, Ю.Г. и Мандр) является самым популярным треком группы на радио, который за четыре года с 2007 по 2011 год прослушали 4 тысячи раз.

Примечания

Ссылки 
 «Пока никто не умер» на сайте Discogs
 «Пока никто не умер» на сайте RapGenius
 «Пока никто не умер» на сайте RapDB.ru

Альбомы 2004 года
Альбомы Ю.Г.
Хип-хоп-альбомы
Альбомы Respect Production